Кубок Кипра 2010 — третий розыгрыш международного турнира для женских национальных сборных, прошедший на Кипре с 24 февраля по 3 марта 2010 года. В турнире приняло участие восемь команд. Второй раз в истории турнир выиграла сборная Канады.

Результаты

Групповой этап

Группа А

Группа В

Плей-офф

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Финал

Бомбардиры 

4 мяча
  Манон Мелис
  Эмбер Хирн

3 мяча

  Кристина Джульен

  Сильвия Смит

  Лара Дикенманн

2 мяча

  Алекс Скотт

  Рамона Бахманн

  Ноко Матлу

1 мяч

  Лиэнн Сандерсон
  Джилл Скотт
  Кейси Стоуни
  Фэй Уайт
  Джулия Доменикетти
  Элиза Кампорезе
  Каролина Пини

  Алессия Туттино
  Диана Мэтисон
  Кристин Синклер
  Кендра Флок
  Кирстен ван де Вен
  Марлус Пиэте

  Анук Хогендейк
  Анна Грин
  Сьюзан Грант
  Хейли Лаудер
  Ким Литтл
  Мамфасе Попела

1 автогол
  Рейчел Браун (в матче с Италией)
  Джанин ван Вейк (в матче со Швейцарией)

Ссылки 
 Результаты на rsssf.com

Футбол в Европе в 2010 году
Спорт на Кипре в 2010 году
Февраль 2010 года
Март 2010 года
2010 год в женском футболе
Женский Кубок Кипра по футболу